Aubrey Scotto (1895-1953), réalisateur, scénariste et monteur américain ;
 Darío Scotto (1969-), ancien joueur de football argentin ;
  (1895-1985), actrice de théâtre et de cinéma et doubleuse italienne ;
 Girolamo Scotto (vers 1505-1572), compositeur et éditeur musical à Venise, frère de Paolo ;
 Paolo Scotto (-1529 ou 1534), compositeur, typographe et éditeur à Venise, frère de Girolamo ; 
 Pierre-Olivier Scotto (1954-), acteur, auteur dramatique et metteur en scène de théâtre ;
 Renata Scotto (1934-), soprano italienne ;
 Serge Scotto (1963-), écrivain ;
 Stefano Scotto (vers 1450-après 1508), peintre italien ;
 Thibault Scotto (1978-), footballeur français ;
 Vincent Scotto (1874-1952), compositeur français.